Les Popillii Laenates ou Popilii Laenates sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Popillii.

 Marcus Popillius Laenas, consul en 359, 356, 350 et 348 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, fils du précédent, consul en 316 av. J.-C.

 Caius Popillius Laenas, consul en 172 et 158 av. J.-C.
 Publius Popillius Laenas, fils du précédent, consul en 132 av. J.-C.
 Caius Popillius Laenas, fils du précédent, légat en Gaule en 107 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, grand-oncle du précédent, consul en 173 et censeur en 159 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, fils du précédent, consul en 139 av. J.-C.

 Publius Popillius Laenas, tribun de la plèbe en 86 av. J.-C.